Марк Корнелій Цетег (203 — після 160 р. до н. е.) — політичний діяч Римської республіки. 
 Публій Корнелій Цетег (223 — після 173 р. до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Гай Корнелій Цетег (змовник), Гай Корнелій Цетег (*Gaius Cornelius Cethegus, бл.93 до н. е. — 5 грудня 63 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки.
 Публій Корнелій Цетег (претор) (*Publius Cornelius Cethegus, бл. 130 до н. е. — бл. 66 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки. 
 Сервій Корнелій Цетег (*Servius Cornelius Cethegus, д/н —після 24) — державний діяч часів ранньої Римської імперії. 
 Марк Гавій Корнелій Цетег (*Marcus Gavius Cornelius Cethegus, д/н —після 170) — державний діяч часів Римської імперії. 
 Гай Корнелій Цетег (*Gaius Cornelius Cethegus, прибл. 235 до н. е. —після 190 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Марк Корнелій Цетег (консул 204 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, видатний красномовець свого часу.